Колонка, может означать:
 Бензоколонка (автомобильная заправочная станция) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
 Велосипедная рулевая колонка
 Водяная колонка
 Газовая колонка
 Звуковая колонка — групповой акустический излучатель.
 Также колонкой в обиходе называют любую акустическую систему
 Колонка кортекса — группа нейронов, расположенная в коре головного мозга.
 Колонка (типография)
 Хроматографическая колонка
 Колонка (журналистика)

Колонка в ботанике 
 Колонка (часть цветка), или гиностемий — часть цветка, образующаяся в результате срастания андроцея и гинецея.
 Колонка (часть гинецея) — центральная часть гинецея у гвоздичных.
 Колонка (часть плода) — часть плода, которая сохраняется после опадания дробных частей.

Топоним 
Колонка — название следующих топонимов в России:
 Колонка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Колонка — посёлок в Красносулинском районе Ростовской области.
 Колонка — район в Таганроге.
 Колонка — один из вариантов названия бывшего села Навагинка Адлерского района Краснодарского края.

См. также 
 Колонки